Бесту́жев (Бесту́жева) — русская фамилия, известная с XV века. Происходит от прозвища «бестуж» — бесстыжий, бесстыдный. Известные носители:
 
 Бестужев, Егор Александрович (род. 1999) — российский баскетболист.
 Бестужев, Николай Александрович (1791—1855) — историограф флота, писатель, критик, изобретатель, художник, декабрист.
 Бестужев, Михаил Александрович (1800—1871) — российский писатель, декабрист.
 
 Бестужев, Павел Александрович (1808—1846) — артиллерийский офицер, участник Кавказских войн.
 Бестужев Вл. — псевдоним Владимира Васильевича Гиппиуса (1876—1941).

Бестужева

Двойные фамилии 
 Бестужев-Лада, Игорь Васильевич (1927—2015) — советский российский учёный-социолог.

Примечания

См. также 
 Бестужевка
 Бестужево
 Бестужевы